Мальв'є́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 150 км на захід від Монпельє, 18 км на південний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 168 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мальв'єс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мальв'єс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од